Cherokee kan syfta på:

 Jeep Cherokee XJ – en bilmodell från Jeep
 Piper PA-28 Cherokee – ett fyrsitsigt allmänflygplan (1960)

Platser
 Cherokee, Alabama – en kommun (town) i Colbert County, i delstaten Alabama, USA
 Cherokee, Iowa – en stad (city) i Cherokee County, i delstaten Iowa, USA
 Cherokee, Kansas – en stad (city) i Crawford County, i delstaten Kansas, USA
 Cherokee, Oklahoma – en stad (city) i Alfalfa County, i delstaten Oklahoma, USA

Se även
 Cherokeser – en indiansk folkgrupp
 Cherokesiska – ett språk
 Cherokesiska alfabetet – en stavelseskrift